Alenia Aeronautica – industria aeronautica italiana
 Alenia Aermacchi – industria aeronautica italiana
 Alenia Difesa – industria militare italiana
 Thales Alenia Space – ex-Alenia Spazio ed ex-Alcatel Alenia Space, industria aerospaziale franco-italiana